Comayagua ist der Name

eines Departamentos in Honduras, siehe Departamento Comayagua
der Hauptstadt dieses Departamentos, siehe Ciudad de Comayagua